

Codici 
 AGH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Angelholm, Helsingborg-Talje, Svezia
 agh – codice ISO 639-3 della lingua ngelima

Altro 
 AGH – Università della scienza e della tecnologia di Cracovia, università polacca